Les Ollières (Alta Savoia) – comune francese
 Ollières (Varo) – comune francese